Матийко Александр Васильевич (род. 18 октября 1950 год, Красноярск, Россия) — украинский художник, Заслуженный деятель искусств Украины.

Биография 
Родился 18 октября 1950 г. в городе Красноярск, Россия.

Окончил Одесское государственное художественное училище имени М. Б. Грекова в 1978 г., живописно-педагогическое отделение, педагоги по специальности — В. Шум, С. И. Лукин; Киевский Национальный университет культуры и искусства по специальности график, дизайнер (2007г). Творческая деятельность началась с 1971 г. Член Национального Союза Художников Украины (1986).

В 1980-е годы возглавлял художественно-производственный комбинат при союзе художников СССР на должности главного художника. С 1985 г. по 1987 г.- главный художник г. Николаева.

Указом президента Украины от 24 августа 2013 года присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Украины». В 2015 году — присвоено ученое звание «Доцент НУК».

 С 1999 года преподаёт в Национальном университете кораблестроения им. адм. Макарова. С 2019 г. возглавляет кафедру дизайна НУК. Преподает курсы: «Живопись», «Рисунок», «Макетирование», «Декоративные материалы». Научно-исследовательская работа связана с изучением современных тенденций и направлений живописи. Имеет более 20 публикаций научного и учебно-методического характера, издается в профессиональных художественных каталогах и журналах Национального союза художников Украины.

За свою работу неоднократно был награждён почетными грамотами от исполкома Николаевского областного совета, Николаевской областной государственной администрации. В 2011 году награждён Почетным дипломом Национальной академии искусств Украины. Лауреат областной премии имени Н. Аркаса (2010 г.).

Выставки, коллекции 
Работы художника находятся в частных коллекциях США, Германии, Бельгии, Голландии, Франции, Израиля, в собственности Министерства культуры Украины:

В Николаевском областном художественном музея имени В. В. Верещагина: «Чертовщина, или сон в праздничную ночь». 1989 г. Оргалит, темпера, лак. 45х60.

Творчество 
Главной темой творчества является тема Великой Отечественной войны. Работает в области станковой живописи, в жанре тематической картины, портрета, пейзажа. Принимал участие в создании детского городка «Сказка», ЮУАЕ, Николаевского музея судостроения.

1983 г. г. Киев. Республиканская выставка «На страже завоеваний социализма». «Дети войны. Письмо отец». П. о. 140х110.

1985 г. г. Киев. Республиканская выставка «Мир и молодежь». «Дети войны. Письмо с фронта». П. о. 145х130.

1983-1984р.р. Ленинград, Москва. Всесоюзные молодёжные выставки в залах Академии художеств.

1985 р.м. Киев, конкурс молодых художников на лучшую социально — политическую картину. «Стахановцы».

1984 г. Областная выставка «40 лет освобождения Николаева».

1985 г. Областная выставка «40 лет Победы».

1986 р.м. Киев. Республиканская выставка «ХХУИИ съезд КПСС и КП Украины».

1986 г. Республиканская выставка «Живописная Украина», «Очаковский берег», «Сне в лимане».

1995 г. Бельгия, Голландия, Люксембург, Франция. Международные выставки.

2001 г. г. Киев. Дом художника. Отчетная выставка Николаевской организации СХ Украины.

2002 г. г. Москва. Программа «Дни Украины в России».

2004, 2005 г. г. Киев. Республиканская выставка ко дню художника.

2006 г. г. Киев. Республиканская выставка «Рождественская».

2008 г. сентябрь, г.. Киев. Всеукраинская выставка ко дню художника. «Из цикла» 365 ", п. О. 2004 90х110

Публикации 
 В. Погодин «Восьмая выставка произведений молодых художников» //Искусство. № 7. 1985.
 Н. Марченко «Подведение итогов и перспектива роста»//Образотворче мистецтво. № 5. 1985.

Источники 
 http://socrealizm.com.ua

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ibx-DF0AAAAJ&hl=uk

 http://museum.net.ua/day-in-history/18-10/

 http://old.nuos.edu.ua/university/people/1840/

 https://esu.com.ua/search_articles.php?id=65793

 https://www.0512.com.ua/afisha/1935/personalnaa-vystavka-clena-nacionalnogo-souza-hudoznikov-ukrainy-matijko-aleksandra-vasilevica

 https://novosti-n.org/news/read/35440.html

 https://mk.mk.ua/rubric/social/2015/01/22/19153/

 https://violity.com/104415090-aleksandr-matijko-okraina-sela-40h60sm

 https://socrealizm.com.ua/gallery/artist/matiiko-av-1950

 https://www.instagram.com/matiiko_aleksandr/

 http://familyface.net:81/nikolaev/street.php?1693

Художники Украины